Fagioli ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Fagioli (* 1980), italienische Kanutin
 Franco Fagioli (* 1981), argentinischer Countertenor
 Luigi Fagioli (1898–1952), italienischer Automobilrennfahrer
 Massimo Fagioli (1931–2017), italienischer Psychiater, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Nicolò Fagioli (* 2001), italienischer Fußballspieler

Fagioli bezeichnet:

 (27959) Fagioli, Asteroid